Александр Анатольевич Фёдоров () — российский хозяйственный деятель и предприниматель, директор Челябинского трубопрокатного завода (1996—2012). Почётный гражданин города Челябинска.

Биография 
Родился 1 февраля 1952 года в г. Камень-на-Оби, Алтайский край.

Окончил Челябинский политехнический институт, факультет «Двигатели, приборы и автоматы» (1975). Некоторое время работал инженером-конструктором в ПКБ «Прибор».

С 1976 г. и до последних дней жизни на Челябинском трубопрокатном заводе: слесарь по ремонту оборудования, инженер-конструктор, мастер цеха, начальник участка, старший мастер-инженер, с октября 1986 по январь 1995 года — зам. начальника трубопрокатного цеха № 5, с января 1995 по март 1996 года — начальник производственно-сбытового отдела, с марта 1996 по 2012 год — генеральный директор АО «Челябинский трубопрокатный завод», с 2012 г. председатель Совета директоров.

Открыл участок антикоррозионного покрытия (2000), производство соединительных отводов трубопроводов (2004) и керамического флюса (2006), ввёл в строй цех по производству труб большого диаметра «Высота-239» (2010).

Председатель Совета директоров ОАО «Алнас» (с 2008), ООО «Орис» (с 2008), ЗАО «Римера» (с 2008), член Совета директоров ОАО «Нефтегаз — Восток» (с 2003) и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (с 2010).

С 2012 г. — президент ХК «Уральский трубник».

Заслуженный металлург РФ (1997). Награждён орденами Сергия Радонежского (2000), Дружбы (2002), Почёта (2007). Почётный гражданин города Челябинска (2007) и Челябинской области (2013).

Был женат, двое сыновей.

Скончался 24 января 2021 года, похоронен на Митрофановском кладбище Челябинска.

Источники 
 https://www.metalinfo.ru/ru/persons/36_aleksandr_anatolevich.html
 https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/v-chelyabinske-na-70-godu-zhizni-skonchalsya-predsedatel-soveta-direktorov-chtpz-aleksandr-fedorov/
 http://deputat74.ru/deputat/fedorov-aleksandr-anatolevich
 http://book-chel.ru/ind.php?what=card&id=4044
 http://books.panorama.wiki/2004/Metall2004/

Выпускники Южно-Уральского государственного университета‎
Почётные граждане Челябинска
Почётные граждане Челябинской области
Директора промышленных предприятий
Похороненные на Митрофановском кладбище (Челябинск)